

Patronymes 

 Hikaru Kosaka (1988-), coureur cycliste japonais ;
 Kazuhito Kosaka (1973-), chanteur et humoriste japonais ;
 Kenji Kosaka (1946-2016), homme politique japonais ;
 Kitarō Kōsaka (1962-), réalisateur d’anime et animateur japonais ; 
 Meguru Kosaka, idole de la vidéo pour adultes japonaise ;
 Riyu Kosaka (1985-), chanteuse de J-pop ;
 Toratsuna Kōsaka (1527-1578), un des célèbres 24 généraux de Shingen Takeda.

Toponyme 
 Le bourg de Kosaka, bourg du district de Kazuno, dans la préfecture d'Akita au Japon.